Wenera (Wenus) – w mitologii rzymskiej bogini piękna i miłości
 Wenera – nazwa programu badania planety Wenus przy pomocy sond kosmicznych

Zobacz też 

 wenerologia – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem chorób przenoszonych drogą płciową